Keizerin Jitō, keizerin van Japan van 686 tot 697
Jitō-periode, periode in de geschiedenis van Japan vernoemd naar deze keizerin
jitō (rentmeester), Japanse term voor rentmeester
Jito (voetballer) ofwel Juan José Silvestre Cantó